Беликов, Юрий: Беликов, Юрий Александрович (род. 1958) — российский поэт и прозаик, эссеист, журналист, литературный критик.
 Беликов, Юрий Владимирович (род. 1963) — одесский архитектор.